Sanuki ist der Name:
 einer ehemaligen japanischen Provinz: Provinz Sanuki
 einer Stadt in der japanischen Präfektur Kagawa: Sanuki (Kagawa)
 eines Lehens in der japanischen Präfektur Chiba: Sanuki (Han)
 der Dichterin und Ehefrau des Nijō-tennō, siehe Nijō-in no Sanuki